Sheila (cantora) — pseudônimo da cantora francesa Annie Chancel
596 Scheila — asteroide

Desambiguações de antropônimos